Saúde est le mot portugais pour « santé ». Saúde est aussi un nom propre, de même que Saudé.

Patronyme 

 Philippe Saudé (1960-), un coureur cycliste français.

Toponyme

Brésil 
 Saúde, un quartier de Rio de Janeiro ;
 Saúde, une municipalité de l'État de Bahia et la microrégion de Jacobina ;
 Saúde, un district de São Paulo,
 Saúde, une des stations de la ligne 1 - Bleue du métro de São Paulo ;
 Boa Saúde, une municipalité du Rio Grande do Norte, dans le Nordeste ;

Portugal 
 Penhas da Saúde, une station de sports d'hiver.